Таита может означать:

 Таита — народ.
 Таита (горы) — горы.